Per detrito si indica un qualsiasi frammento, residuo o avanzo di materia organica o no proveniente da frantumazione.

 Detrito – in ecologia, materia organica particolata non vivente
 Detrito – in geologia, particella di roccia derivata da una roccia preesistente attraverso processi di erosione ed esposizione agli agenti atmosferici
 Detrito morenico – forma di accumulo di sedimenti, costituito dai detriti rocciosi trasportati a valle o ai bordi dal lento, ma incessante moto di scivolamento per gravità di un ghiacciaio
 Detrito marino – rifiuto creato dall'uomo e abbandonato in un mare od oceano
 Detrito spaziale – tutto ciò che orbita attorno alla Terra, creato dall'uomo e non più utile ad esso
 Detrito stradale – materiale od oggetto estraneo a una carreggiata

Altri progetti